Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1922 го́да () — первый розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1922 году
1922 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу